Bendlin ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bendlin (* 1966), deutscher Althistoriker
 Cynthia Bendlin, paraguayische Menschenrechtsaktivistin
 Kurt Bendlin (* 1943), deutscher Leichtathlet